Il doppio del torneo di tennis Hampton Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Željko Franulović e Nikola Pilić che hanno battuto in finale Pat Cramer e Mike Estep 4-6, 7-5, 6-1.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hampton Open 1974